

Bibliografia 
 Numery archiwalne „Akwarium” – pisma Polskiego Związku Akwarystów (na podstawie: Archiwum z lat 1959–1971)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [Za:] 
 
  (pdf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (pdf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (pdf)
 
  (Na podstawie: )
  (Na podstawie: )
 
 
 
 
  (pdf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zobacz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ()
 Załącznik (pdf) do: 

Bibliografie